Григо́рий Богда́нов:
 Богданов, Григорий Александрович (1930—2009) — советский и украинский учёный, академик ВАСХНИЛ.
 Богданов, Григорий Богданович (1910—1943) — командир батальона, Герой Советского Союза.
 Богданов, Григорий Карпович — думный дьяк и воевода.